

Patronyme 

 Mór Jókai né  Móricz Jókay (,  ; ásvai Jókai Móric en hongrois, Mór Jókai von Ásva en allemand, parfois Maurice Jokaï en français), né le  à Komárom et décédé le  à Budapest, est un écrivain hongrois ;
  (1924-1993), chercheur et scientifique hongrois ;
 Anna Jókai, née le  à Budapest et morte le , est une écrivaine hongroise ;
  (1960-), photographe allemand.

Toponyme 

 La Maison Jókai (en hongrois : Jókai-ház) est un édifice situé dans le  de Budapest.
 La Réserve naturelle de Jókai-kert (en hongrois : Jókai-kert Természetvédelmi terület) est une aire protégée située à Budapest.
 Jókai utca est une rue de Budapest.
 Jókai tér est une vaste place de Budapest.

Divers 
 Le Jókai-bableves () est une soupe hongroise faite à partir de différents légumes
Homonymie de patronyme hongrois